Патрік Рафтер був чемпіоном попереднього року, але страждав на тендиніт плеча і в першому колі його переміг Седрік Пйолін.
У фіналі Андре Агассі переміг Тодда Мартіна з рахунком 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2. Це вивело його на перший рядок рейтингу ATP ф завершило шестирічне перебування на цій сходинці Піта Сампраса.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1999 US Open Men's Singles draw

1999 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу